Opper-Volta of Boven-Volta kan verwijzen naar:
 Frans Opper-Volta (1919 - 1958)
 Republiek Opper-Volta (1958 - 1984)
 Het huidige Burkina Faso (sinds 1984)
 De bovenloop van de rivier de Volta